Die Wallis-Inseln, vielfach nur Wallis genannt, sind eine kleine im Südpazifik westlich von Samoa gelegene Inselgruppe, die geographisch zu Polynesien und politisch zum französischen Überseegebiet Wallis und Futuna gehört. Die Inselgruppe bildet das Königreich Uvea. Sie setzt sich aus der Vulkaninsel ʻUvea und einem sie nahezu umschließenden Atoll zusammen. Die Landfläche der Inselgruppe (einschließlich der zahlreichen kleinen unbewohnten Koralleninseln) beträgt etwa 78 km². Hauptort der Inselgruppe ist Mata Utu, gelegen im Nordosten von ʻUvea.

Geographie 
Die Inselgruppe befindet sich im Pazifischen Ozean zwischen Fidschi und Samoa.

Die Wallis-Inseln bestehen aus 20 Inseln (ausgenommen sind kleinste Vorlagerungen):

Klimatabelle

Bevölkerung 
Uvea (Wallis) hat  Einwohner (Stand ). Die Bevölkerungszahl ist seit Jahren rückläufig.

Geschichte 
Ihren Namen erhielt die Inselgruppe von der Besatzung der englischen Fregatte Dolphin zu Ehren ihres Kapitäns Samuel Wallis. Er hatte die Hauptinsel am 16. August 1767 entdeckt, aber nie betreten. 1887 schlossen etliche polynesische Eingeborenenkönige im Südseeraum, darunter auch der König von Uvéa, mit Frankreich einen Protektoratsvertrag.

Nach einer Volksabstimmung im Jahr 1961 wurden die Wallis-Inseln mit den 230 km südwestlich gelegenen Horn-Inseln als französisches Übersee-Territorium unter der bis heute gebräuchlichen Bezeichnung „Wallis-et-Futuna“ verbunden. Hauptort des Inselverbunds ist Mata Utu.

Siehe auch 
 Kolonialismus
 Südsee

Literatur

Weblinks 
 Wallis und Futuna (Online-Magazin)

Einzelnachweise 

Geographie (Wallis und Futuna)
Inselgruppe (Australien und Ozeanien)
Inselgruppe nach abhängigem Gebiet (Frankreich)
Inselgruppe (Pazifischer Ozean)
Inselgruppe (Polynesien)
Uvea (Königreich)